agent secret, sinònim d'espia, agent encobert. Vegeu espionatge i agent encobert
 Cinema:
 Agent secret (pel·lícula), pel·lícula britànica dirigida per Alfred Hitchcock i estrenada el 1936
 Agents secrets, pel·lícula francesa dirigida per Frédéric Schoendoerffer i estrenada el 2004